Die ist eine Auflistung der von Nix-Gut Records veröffentlichten Tonträger. Das Label existiert seit 1994. Die erste Veröffentlichung war das erste Album der Deutschpunk-Band S.i.K. S.i.K. bestand aus den Gründern des Labels. Das Repertoire des Labels besteht vor allem aus Deutschpunk. Die Diskografie ist nach Erscheinungsjahr sortiert, die Katalognummer kann daher in der Reihenfolge abweichen. neben den verschiedenen Bands ist das Label auch für seine Samplerreihen bekannt, darunter ihre eigene Es lebe der Punk. Das Label führte aber auch die Reihen Die deutsche Punkinvasion und Schlachtrufe BRD weiter, die ursprünglich auf A.M. Music verlegt wurden.

Weblinks 

 

Label-Diskografie